Il singolare  del Bank of the West Classic 2009 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2009.

Aleksandra Wozniak era la detentrice del titolo, , ma ha perso contro nel 1º turno contro Daniela Hantuchová.
Marion Bartoli ha battuto in finale 6–2, 5–7, 6–4 Venus Williams.

Teste di serie

  Serena Williams (quarti)
  Venus Williams (finale)
  Elena Dement'eva (semifinali)
  Jelena Janković (quarti)

  Nadia Petrova (secondo turno)
  Dominika Cibulková (primo turno)
  Agnieszka Radwańska (secondo turno)
  Marion Bartoli (campionessa)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Bank of the West Classic 2009